Traugott Grohmann (1785, Saksonia – 1874, Łódź), fabrykant i przemysłowiec; ojciec Ludwika
 Paul Grohmann (1838, Wiedeń – 1908, Wiedeń), austria cki wspinacz i pisarz
 Tim Grohmann (ur. 1988, Drezno), niemiecki wioślarz
 Patricia Grohmann (ur. 1990), niemiecka siatkarka, reprezentantka kraju
 Punta Grohmann (Grohmannspitze)

Zobacz też 
Grohman